Kardos György (1902–1953) építészettörténész, építőmérnök
 Kardos György (1918–1985) újságíró, hírszerző

Hasonló nevűek
 Kardos G. György (1925–1997) író, újságíró, dramaturg